Mascara steht für:

 Mascara (Kosmetik), ein Kosmetikprodukt („Wimperntusche“)
 den früheren Namen der Stadt Muaskar, Algerien
 den früheren Namen der algerischen Provinz Muaskar (Provinz)
 Mascara (Film), ein Film von 1987
 Mascara Renewable Water, französisches Unternehmen für solar betriebene Wasserentsalzungsanlagen

Mascara ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Mascara (1930–2011), US-amerikanischer Politiker
 Giuseppe Mascara (* 1979), italienischer Fußballspieler
sowie der Name von
 Tamara Mascara (* 1987), österreichische Drag Queen

Siehe auch: 
 Mascaras